Die Düsseldorf Congress GmbH (ehemals Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH) ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Düsseldorf (50 %) und der Messe Düsseldorf (50 %) mit Sitz im Düsseldorfer Stadtteil Stockum.

Überblick 
Düsseldorf Congress betreibt das CCD Congress Center Düsseldorf und vermarktet für Firmen- und Sonderveranstaltungen die Hallen der Messe Düsseldorf. Jährlich richtet das Unternehmen im Durchschnitt mehr als 2.000 internationale Kongresse, Firmenevents, Tagungen und Meetings sowie Community-Events und TV-Produktionen in den unterschiedlichsten Formaten aus. In der mehr als 20-jährigen Firmengeschichte verzeichnet Düsseldorf Congress insgesamt rund 60.000 Veranstaltungen mit zusammen mehr als 12 Millionen Besuchern. Mit 75 Mitarbeitern versteht sich das Unternehmen als Servicedienstleister zur Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

Gründung 
Die Stadt- und Messetochter nahm am 1. Januar 1995 zunächst unter dem Namen CCD Congress Center Düsseldorf GmbH ihre Geschäftstätigkeit auf. Anlass zur Gründung des Unternehmens war eine bauliche Vergrößerung des Düsseldorfer Kongresszentrums auf dem Messegelände. Bis dato hatten hier fast ausschließlich messebegleitende Seminare und Tagungen stattgefunden. Durch den im Jahre 1993 begonnenen Anbau der CCD Stadthalle an das bestehende CCD Süd verdoppelte sich die Tagungskapazität des Kongresszentrums auf 7.500 Personen (mit angrenzenden Messehallen 15.000 Pers.) und machte das CCD Congress Center Düsseldorf zum drittgrößten Kongresszentrum Deutschlands. Die nach Fertigstellung des Umbaus gegründete CCD Congress Center Düsseldorf GmbH sollte das neue Potenzial des Kongresszentrums ausschöpfen und zusätzliche Tagungen und Firmen-Veranstaltungen für den Standort gewinnen.

Umbenennung und Weiterentwicklung 
Nachdem sich die Betriebsführung des Kongresszentrums durch die CCD Congress Center Düsseldorf GmbH erfolgreich gestaltete, wurde dem Unternehmen im Jahr 2000 auch die Betriebsführung der heutigen Mitsubishi Electric Halle übertragen. Gleichzeitig wurde die CCD Congress Center Düsseldorf GmbH unter dem Namen DüsseldorfCongress Veranstaltungsgesellschaft mbH neu firmiert. In den Folgejahren konnte die Stadt- und Messetochter ihr Portfolio kontinuierlich erweitern. Nach Fertigstellung der neuen Messehalle 6 (ehemals Rheinhalle) im Jahr 2001 wurden die gesamten Hallen der Messe Düsseldorf in das Raum- und Serviceangebot von Düsseldorf Congress aufgenommen – seitdem vermarktet das Unternehmen die Hallen außerhalb von Messezeiten für die Durchführung großer Business-Events. Für kleine Firmen-Veranstaltungen wurde von 2001 bis 2014 außerdem der Robert-Schumann-Saal im Museum Kunstpalast vermarktet.

Von 2004 bis 2007 gehörte darüber hinaus das Modul E am Düsseldorfer Flughafen zum Portfolio der Veranstaltungsgesellschaft. Das Terminal wurde nach dem Flughafenbrand gebaut und übergangsweise als Abfertigungshalle für Passagiere genutzt. Danach vermarktete Düsseldorf Congress das Modul E drei Jahre lang als Veranstaltungsstätte, bis das Terminal im Herbst 2007 abgerissen und die Fläche anderweitig genutzt wurde. Seit 2005 gehört auch die neu gebaute Halle 8a auf dem Düsseldorfer Messegelände zum Raumangebot des Unternehmens. Im selben Jahr übernahm die Veranstaltungsgesellschaft außerdem die Betriebsführung für die damalige LTU arena (ab 2009 ESPRIT arena, heute MERKUR SPIEL-ARENA). Mit der Eröffnung des ISS DOME im September 2006 kam die Betriebsführung einer weiteren Veranstaltungsstätte hinzu.
2007 erweiterte Düsseldorf Congress das Raumangebot darüber hinaus um die neue Halle 8b der Messe Düsseldorf. Im Januar 2009 folgte die Special-Eventlocation Station Airport. Die Veranstaltungsstätte gehört zum Fernbahnhof des Düsseldorf Airport. Durch eine Abtrennung vom öffentlichen Bahnhofsbereich und durch den Einbau aller notwendigen Einrichtungen wurde hier Ende 2008 eine für Veranstaltungen nutzbare Fläche geschaffen, die bis 2018 von Düsseldorf Congress vermarktet wurde. Seit dem 8. März 2011 war zudem das CASTELLO Düsseldorf in Düsseldorf-Reisholz Teil des Portfolios.

Am 1. Januar 2014 wurde das Unternehmen umfirmiert und agierte als Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH. Mit der Umbenennung wurde die vollumfängliche Betriebsführung der ESPRIT arena übernommen und die sportAgentur Düsseldorf mit sämtlichen Aktivitäten eingegliedert. Die Ziele der Neuausrichtung umfassten eine stärkere Nutzung von Synergien, eine einheitliche Marktansprache und eine höhere Auslastung der Veranstaltungsstätten.

Seit dem 1. August 2018 werden die Aufgaben der bisherigen Düsseldorf Congress Sport & Event GmbH in zwei unterschiedlichen Gesellschaften wahrgenommen. Der Bereich Kongresse/Firmen-Events, mit dem CCD Congress Center Düsseldorf, CCD Ost und HORISUM (Messehallen der Messe Düsseldorf) ist bei der Düsseldorf Congress GmbH angesiedelt. Für den Bereich Live-Entertainment/Sport-Events mit der Mitsubishi Electric HALLE, der MERKUR SPIEL-ARENA, dem ISS DOME und dem CASTELLO Düsseldorf zeichnet das Unternehmen D.LIVE GmbH & Co. KG verantwortlich.

Geschäftsfelder 
 Kongresse / Tagungen
 Firmen-Veranstaltungen
 Ausstellungen
 Seminare / Schulungen
 Community-Events
 TV-Produktionen

Mitgliedschaften und Kooperationen 
Düsseldorf Congress Sport & Event ist Mitglied in den folgenden regionalen, nationalen und internationalen Organisationen und Verbänden:
 ICCA – International Congress and Convention Association
 EVVC – Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren
 GCB – German Convention Bureau
 AIPC – Association Internationale des Palais de Congres
 MPI – Meeting Professionals International
 Destination Düsseldorf
 SevenCenters of Germany

Außerdem steht Düsseldorf Congress im Rahmen von Kooperationen in engem Kontakt zur Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, zum Fraunhofer-Institut und zur Düsseldorfer Hotellerie. Düsseldorf Congress ist zudem strategischer Partner von Düsseldorf Convention, dem offiziellen Kongress-Büro der Landeshauptstadt Düsseldorf. Zu den wichtigsten Zielen dieser Einrichtung gehört es, die Landeshauptstadt intensiver als internationale Kongress-Destination zu forcieren.

Weblinks 
   Website von Düsseldorf Congress

Einzelnachweise 

Dienstleistungsunternehmen (Düsseldorf)